Zhaolin ist:

 der Vorname eines chinesischen Dichters der Tang-Dynastie, siehe Lu Zhaolin
 Zhaolin (Daoli) (兆麟街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Daoli in der chinesischen Stadt Harbin

Siehe auch:
 Shaolin (Begriffsklärung)